A Pendragon legenda Szerb Antal 1934-ben megjelent regénye
 A Pendragon legenda Révész György kalandfilmje (1974)